Memorial Coliseum é um especial de televisão do grupo musical mexicano RBD, gravado no dia 18 de março de 2006, em Los Angeles, no Coliseu Memorial, durante a Tour Generación RBD.

É o show com maior bilheteria de um artista latino nos Estados Unidos até então, na ocasião foram mais de 63 mil ingressos, vendidos em menos de 30 minutos. Foi filmado pela Televisa, emissora de TV mexicana responsável pela exibição da novela Rebelde e outros projetos do sexteto, que exibiu o show em alguns de seus canais na TV a cabo, como o canal Telehit.

O show completo se encontra disponível no YouTube.

Repertório
 "Rebelde"
 "Otro Día que Va"
 "Santa no Soy"
 "Liso, Sensual"
 "Enséñame"
 "Futuro ex-Novio"
 "Cuando el Amor se Acaba"
 "Una Canción"
 "Este Corazón"
 "Fuego"
 "Sálvame"
 "Tenerte y Quererte"
 "Fuera"
 "Sólo Quédate en Silencio"
 "Qué Hay Detras"
 "Un Poco de Tu Amor"
 "Aún Hay Algo"
 "Tras de Mi"
 "Nuestro Amor"

Galeria

RBD
Especiais de televisão